Žar-ptica (folklor), mitska životinja
Gradsko kazalište Žar ptica
Žar-ptica (balet)